

Велика Британія
  — залізнична станція Elizabeth line
  — станція National Rail (Thameslink та Southeastern) та Docklands Light Railway
  — станція National Rail (оператор Southeastern) у Вулвічі, боро Гринвіч, Велика Британія.
 Вулвіч — район на південному сході Лондона, на березі Темзи, в окрузі Гринвіч.

Вулвіч — місто, штат Мен
 Вулвіч Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі